Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Ellis Ferreira e Richard Leach che hanno battuto in finale Olivier Delaître e Jeff Tarango 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Ellis Ferreira /  Richard Leach (campioni)
 Olivier Delaître /  Jeff Tarango (finale)

 Jiří Novák /  David Rikl (semifinali)
 Jan-Michael Gambill /  Scott Humphries (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2000
ATP Tour 2000